Augustów (plaats), plaats in Polen
 Augustów (gemeente), gemeente in Polen
 Augustów (district), district in Polen